Cosman est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1938), homme politique canadien du Nouveau-Brunswick
, professeure américaine en médecine
 (née en 1941), femme politique canadienne en Nouvelle-Écosse
 (1943-2013), lanceur américain de baseball
 (1937-2006), avocate et chercheuse amérciaine
Milein Cosman (1921-2017), dessinatrice britannique d'origines allemandes
, professeure américaine en ingénierie électrique

Voir aussi

Homonymie de patronyme